Niel peut faire référence à un nom de famille, à un nom de lieu, etc.

Personnalités 
 Adolphe Niel (1802-1869) maréchal de France et ministre de la Guerre, père de Léopold Niel ;
 Colin Niel (1976-), écrivain français ;
 Charles Niel (1837-1918), homme politique français ;
 Désiré Niel (1814-1873), homme politique italien, député de la province de Nice ;
 Fernand Niel (1903-1985), historien français spécialiste du catharisme ;
 Gabrielle Niel (1831-1919), graveuse française ;
 Henri Niel (1885-1963), acteur français ;
 Hubert Niel (1941-2022), coureur cycliste français ;
 Jean Niel (1893-1987), homme politique français ;
 Jean-Christophe Niel (1961-), directeur de l'ASN ;
 Jérôme Niel (1985-), humoriste français ;
 Léopold Niel (1846–1918), général de brigade français des  et  siècles, fils d'Adolphe Niel ;
 Louis Niel (1872-1952), syndicaliste français ;
 Marthe Niel (1878-1928), aviatrice française, née Marie Ange Denieul ;
 Robert Niel (1930-2016), parolier et chanteur français sous le pseudonyme de Robert Nyel ;
 Xavier Niel (1967-), dirigeant d'entreprise français.

Familles 
 Famille Niel, originaire de la région toulousaine, illustrée par Adolphe Niel (1802-1869), maréchal de France, ministre de la Guerre, et Léopold Niel (1846-1918), général français, son fils.

Toponyme 
 Niel, commune néerlandophone de Belgique, dans la province d'Anvers
 Château de Niel
 Niel-bij-As, village de la commune de As dans la province de Limbourg en Belgique
Niel-bij-Sint-Truiden, section de la commune belge de Gingelom 
 Niel, village du Cameroun
 Avenue Niel, avenue de Paris en souvenir du maréchal Niel
 Palais Niel, demeure construite à Toulouse pour le maréchal Niel
 Port du Niel, port de la presqu'île de Giens (Var)
 Villa Niel, voie du  de Paris
 Jardin Niel et ancienne caserne Niel, anciens bâtiments militaires dans le quartier Saint-Agne à Toulouse, transformés notamment en Maison des Associations
 Caserne Niel et quartier Niel, anciens bâtiments militaires dans le quartier de la Bastide à Bordeaux et où se développe l’écosystème Darwin
 Niel, nom d'un village walser situé dans le vallon du même nom sur la commune valdôtaine de Gaby

Divers
 Loi Niel, loi proposée par le maréchal Niel, alors ministre de la Guerre, à Napoléon III pour réformer et moderniser l'armée française
 Prix Niel, course hippique de plat en souvenir de Gaston Niel, descendant du maréchal Niel
 KVK Niel, désigne le club de football  belge Koninklijke Voetbalklub Niel

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme